Соревнования по триатлону среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 48 спортсменок из 24 стран. Это был дебют триатлона в программе Олимпийских игр. Старт и финиш соревнований находились вблизи сиднейского оперного театра.

После первого этапа в лидеры вышла олимпийская чемпионка 1996 года в плавании американка Шейла Таормина, опережавшая ближайшую преследовательницу на 35 секунд. Но уже во время велосипедной гонки Шейла откатилась на 14 место, а лидерство после 40 километровой гонки захватила хозяйка соревнований австралийка Мишель Джонс. В итоге всё должен был решить бег на 10 км. Первой финишную ленту пересекла швейцарка Бригитт Макмэхон, Джонс осталась второй, а третьей стала ещё одна представительница Швейцарии Магали Мессмер.

Призёры

Соревнование 
Соревнования по триатлону включали в себя три дисциплины: Плавание в открытой воде, велоспорт и бег.

Дистанции триатлона:
Плавание - 1,5 км;
Велоспорт - 40 км;
Бег - 10 км.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт